«Pa Mis Muchachas» () — испаноязычная песня американской певицы Кристины Агилеры, Бекки Джи и аргентинской рэперши и певицы Ники Николь при участии аргентинской певицы Нати Пелузо из её первого испаноязычного мини-альбома La Fuerza (2022) и девятого и второго испаноязычного студийного альбома Aguilera.

Выступление 
Агилера исполнила песню вживую с Бекки Джи, Николь и Пелузо на 22-й ежегодной премии Latin Grammy Awards. The Latin Recording Academy назвала выступление «декадентской, наполненной силой девчонки демонстрацией».

Чарты

История релиза

Примечания 

Баллады 2020-х годов
Песни 2021 года
Синглы 2021 года
Песни Кристины Агилеры
Песни Бекки Джи
Синглы Sony Music Latin